Admir Bilibani (1979. november 17. –) svájci labdarúgóhátvéd. Rendelkezik boszniai állampolgársággal is.

Források 
Admir Bilibani adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1979-ben született személyek
Svájci labdarúgók
A Neuchâtel Xamax labdarúgói
Az Étoile Carouge FC labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az Yverdon-Sport labdarúgói
Az FC Aarau labdarúgói
Néa Szalamína Ammohósztu labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek